The Seventh Sign - album studyjny Yngwiego Malmsteena wydany 9 maja 1994 roku.

Lista utworów

Bonus (japońskie wydanie)

Twórcy 
 Yngwie Malmsteen - gitara elektryczna, gitara akustyczna, gitara basowa, gitary basowe, sitar, śpiew
 Michael Vescera - śpiew
 Mats Olausson - instrumenty klawiszowe
 Mike Terrana - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Okładka (wydanie japońskie)

Albumy muzyczne wydane w roku 1994
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy Music for Nations